Мартірос () — вірменські села:
 Мартірос (Вайоц Дзор) — у марзі (області) Вайоц Дзор, Республіка Вірменія.
 Мартірос (Кашатаг) — у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.